Pó olaszországi folyó
 Po, a Polónium vegyjele
 Po, a Teletubbies egyik szereplője
 po, koreai kabát
 Po (Bo), Lü körzet ókori fővárosa Kínában